hrabstwo Haywood (ang. Haywood County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Haywood (ang. Haywood County) w USA, w stanie Tennessee